Pakisztán városainak listája népesség alapján:

Legnagyobb városok 
A legnagyobb városok elővárosok nélkül, az 1998. és 2017. évi népszámlások alapján:

Korábbi adatok alapján:

A legnagyobb agglomerációk

Jegyzetek

Források 

 
Települések listái országok szerint